Miljkovići est un toponyme qui peut désigner :
Miljkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miljkovići, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.